Heiter steht für:

 ein Gemütszustand, siehe Heiterkeit
 Bedeckungsgrad 2 in der Meteorologie, siehe Bewölkung #Einteilung

Heiter ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Heiter (* 1950), deutscher Filmregisseur 
 Mike Heiter (* 1992), deutscher Reality-TV-Teilnehmer und Rapper
 Peter Heiter (1943–2020), deutscher Politiker (SED)
 Richard Heiter (1841–1899), österreichischer Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Haydter
 Heider
 Heither